Caesars Entertainment kan syfta på:
Caesars Entertainment, Inc., var ett amerikanskt kasinoföretag.
Caesars Entertainment Corporation, är ett amerikanskt kasinoföretag.